Johannesbrücke (Johannisbrücke) steht für:
 Johannesbrücke (Bad Landeck) in Lądek-Zdrój
 Johannesbrücke (Düren)
 Johannesbrücke (Sankt Petersburg)